Православное кладбище — название ряда православных некрополей в странах с неправославным или мультиконфессиональным населением. Подобное наименование чаще всего указывает, что такого рода некрополь для погребения умерших, исповедавших православие, является единственным (в городе, или регионе).

 Православное кладбище (Варшава) — некрополь в столице Польши.
 Православное кладбище на улице Огродовой — некрополь в городе Лодзь, в Польше.
 Православное кладбище (Радом) — некрополь в городе Радоме, в Польше.
 Православное кладбище (Хельсинки) — некрополь в столице Финляндии.